Расчёт:

 Расчёт в военном деле — небольшое штатное воинское подразделение, обслуживающее артиллерийское орудие, пулемёт, ракетный комплекс и др. Также нештатное или штатное подразделение, выполняющее комплекс сложных взаимосвязанных работ на военной технике, отданное приказом по воинской части или работающее по факту необходимости.
 Расчёт в экономике — это
 осуществление платежа по денежным требованиям и обязательствам (например, за товар, услугу и т. д.)'';
 исполнение денежных обязательств;
 сумма денег, выплачиваемая сотруднику при его увольнении.
 Расчёт в математике — вычисление чего-либо.
 Расчёт в технике (инженерный расчёт) — вычисление параметров технического устройства исходя из заданных (требуемых характеристик) и стандартов. Предсказание поведения технического устройства, исходя из известных физических законов. Вырабатываемые стандарты обеспечивают согласованность параметров технического устройства между собой и с другими устройствами (техническим заданием). Используется в процессе проектирования (создания новых устройств), для контроля состояния устройства в процессе эксплуатации, для расследования и выяснения причин аварий и происшествий и др.

Элементарная математика
Экономические термины